Holme – en liten, vanligen obebodd ö
 Trälen Holme – en litterär figur i en trilogi av Jan Fridegård

Geografi

Danmark
 Holme, Århus - en förort ca. 5 kilometer syd-sydväst om centrala Århus

Storbritannien
 Holme, Bedfordshire - en ort i Bedfordshire, England
 Holme, Bradford - en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Holme, Cambridgeshire - en ort och civil parish i Cambridgeshire, England
 Holme, Cumbria - en ort och civil parish i Cumbria, England
 Holme, Kirklees - en ort i Kirklees, West Yorkshire, England
 Holme, North Lincolnshire - en ort och civil parish i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Holme, North Yorkshire - en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Holme, Nottinghamshire - en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Holme, West Lindsey i Lincolnshire, England
 Holme Next the Sea - en ort och civil parish i Norfolk, England
 Holme-on-Spalding-Moor - en ort i East Riding of Yorkshire, England 
 Holme upon Spalding Moor - en civil parish i East Riding of Yorkshire, England
 Holme on the Wolds - en ort i East Riding of Yorkshire, England
 Holme Chapel - en ort i Lancashire, England
 Holme Green, Bedfordshire - en ort i Bedfordshire, England
 Holme Green, Berkshire - en ort i Wokingham, Berkshire, England
 Holme Green, North Yorkshire - en ort i North Yorkshire, England  
 Holme Hale (parish), England, Norfolk, 
 Holme Hale (ort), England, Norfolk, 
 Holme Hill - en ort i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England 
 Holme Lacy - en ort och civil parish i Herefordshire, England
 Holme Lane - en ort i Nottinghamshire, England 
 Holme Marsh - en ort i Herefordshire, England 
 Holme Mills - en ort i Cumbria, England  
 Holme Pierrepont - en ort och civil parish i Nottinghamshire, England 
 Holme Slack - en ort i Lancashire, England 
 Holme St Cuthbert - en ort och civil parish i Cumbria, England 
 Holme Wood - en ort i Bradford, West Yorkshire, England
 Holmebridge - en ort i Dorset, England